Longue Marche 2C (CZ-2C) est un dérivé de la famille des fusées Longue Marche 2, un système de lancement durable géré par l'agence spatiale chinoise. Le premier lancement a eu lieu le . Il s'agit d'une fusée a deux étages avec des propergols stockables, composés de tétroxyde d'azote et de diméthyle hydrazine asymétrique. Cette fusée est dérivée d'un missile balistique (DF-5) chinois.

 Plusieurs variantes de ce véhicule de lancement ont été construites:
 2C/SD - lanceur de satellite commercial.
 2C/SD - lanceur permettant la livraison de deux satellites simultanément.
 2C/SM - Version améliorée.

Caractéristique 

 Étages: 2
 Longueur: 
 Diamètre maximum: 
 Masse de décollage : 
 Poussée de décollage : 2962 kilonewtons
  de poussée: 742/47 kilonewtons 
 Charge utile de LEO: .

Liste des lancements 
En date d'août 2022, 64 lanceurs Longue Marche 2C ont effectués un vol orbital, avec 1 seul échec.

Notes et références 

2C